HL peut faire référence à :
 Half-Life, un jeu vidéo ;
 Hop Limit (dénomination réseau), le renommage en IPv6 du TTL (Time to Live) en IPv4 ;
 Hangars Liquides, un label de musique électronique ;
 , une compagnie ferroviaire danoise ;
 Libye, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 Corée du Sud, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 En milieu psychiatrique, HL signifie « hospitalisation libre », à l'initiative des patients et sous certaines conditions, contrairement à l'hospitalisation sans consentement.

 hl est l'abréviation de l'hectolitre (cent litres).